Coronado kan referere til

 Convair 990 Coronado – et fire-motoret passagerfly (jetfly) fra USA (1961)
 Francisco Vásquez de Coronado – en spansk erobrer (1510-1554)
 Coronado (film fra 2003) – en tysk/amerikansk fim fra 2003

Steder 
 Coronado (Californien) – by i Californien, USA